Çavuşoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Çavuş“. Çavuş hat die Bedeutung Unteroffizier (Sergeant).

Namensträger 
 Hakan Çavuşoğlu (* 1972), türkischer Politiker (AKP)
 Mevlüt Çavuşoğlu (* 1968), türkischer Politiker (AKP)
 Buse Tosun Çavuşoğlu (* 1995), türkische Ringerin

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname
Patronym